Lanta – comune della Francia nel dipartimento dell'Alta Garonna
Lanta – arrondissement del Benin nel dipartimento di Kouffo
Koh Lanta (isola Lanta) – isola della Thailandia del Sud